Dr. Kovács György (szerk.): Orvos a családban, a Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Részvénytársaság 1930-as évekbeli többkötetes orvosi enciklopédiája
Dr. Szendrei Ádám: Orvos a családban, a Medicina Könyvkiadó 1974-es orvosi enciklopédiája